De fire Ryttere fra Apocalypse er en amerikansk stumfilm fra 1921 af Rex Ingram.

Medvirkende 
 Pomeroy Cannon som Madariaga
 Josef Swickard som Marcelo Desnoyers
 Bridgetta Clark som Doña Luisa
 Rudolph Valentino som Julio Desnoyers
 Virginia Warwick som Chichí
 Alan Hale som Karl von Hartrott
 Mabel Van Buren som Elena

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra USA
Amerikanske film fra 1921
Dramafilm fra USA